Diemaco C7 (type geweer)
C dominant septiem (een muzikaal akkoord)